Палеоискусство — многозначный термин.

 Палеоискусство — доисторическое искусство, включая наскальные рисунки.
 Палеоискусство, палеоарт — художественные произведения, изображающие доисторических животных, растения и их среду обитания или ископаемые останки.

Примечания